Župnija Ptuj - Sv. Jurij je rimskokatoliška teritorialna župnija, dekanije Ptuj, Ptujsko-Slovenjegoriškega naddekanata, ki je del nadškofije Maribor.

Sakralni objekti 
 Cerkev sv. Jurija, Ptuj (župnijska cerkev)

Glej tudi 
 seznam rimskokatoliških župnij v Sloveniji

Ptuj - Sv. Jurij
Dekanija Ptuj
Ustanove na Ptuju
Jurij